

Geografia
 Arkel – villaggio nella provincia dell'Olanda meridionale nei Paesi Bassi

Persone
 Anton Eduard van Arkel – chimico olandese
 Dario Arkel – pedagogista, scrittore e poeta italiano
 Teresa Arkel – soprano austriaca